Гранд-Айл:

 Гранд-Айл — город в округе Гранд-Айл, штат Вермонт, США.
 Гранд-Айл — округ штата Вермонт. Административный центр — Норт-Херо.